Данте () — немецкая рок-группа из Аугсбурга.

История 
Группа Dante была организована гитаристом Маркусом Бергером и клавишником Маркусом Майхелем в 2006. К ним присоединились вокалист Александр Гёс, с которым Маркус Бергер сотрудничал ещё в группе Twelve и барабанщик Кристиан Айхлингер.
В этом составе группа записывает с своей собственной студии дебютный альбом The Inner Circle, который вышел в 2008 году. Партию бас гитары сыграл гитарист и продюсер альбома Маркус Бергер, а обложка оформлена вокалистом Александром Гёсом. Альбом был тепло воспринят публикой и получил в целом положительные отзывы.
В 2008 году к группе присоединился басист Михаель Ноймайер.

В июле 2010 года на американском лейбле Prog Rock вышел второй альбом группы с названием Saturnine. Продюсером альбома снова выступил Маркус Бергер. В июле 2010 года по опросам, проведенным сайтом powermetal.de, альбом занял четвёртое место.
В феврале 2011 года Михаель Ноймайер покинул группу по личным причинам, место басиста занял Маркус Бергер. В состав группы влился гитарист Маркус Бадер. В этом составе группа записывает третий альбом Nowember Red, который вышел на . Masacre Records 25 января 2013 года.

5 января 2013 года после продолжительной болезни скончался гитарист, басист и основатель группы Маркус Бергер. В своем блоге группа заявила, что несмотря на тяжелую утрату группа не прекратит своё существование.
В марте 2014 года в группу пришёл гитарист Маттиас Шмид.

Дискография 
 The Inner Circle (2008)
 Saturnine (2010)
 November Red (2013)

Источники 
 Offizielles Statement der Band zum Tod von Markus Berger
 Blog der Band DANTE
 Albumankündigung
 Eintrag in der Encyklopädia Metallum — Metal Archives 
 Eintrag in den Prog Archives (englisch)
 Offizielle Homepage der Band
 Offizielle Präsenz der Band auf myspace
 "Saturnine " im Soundcheck von powermetal.de
 Review von «saturnine» auf powermetal.de
 Review von «saturnine» auf Eurorocks
 Review von «The Inner Circle» auf squealer rocks.de
 Interview mit Rüdiger Stehle (2010)
 Review von «Saturnine» auf music in belgium (french)
 Review von saturnine auf Sea of tranquility (english)
 Interview mit dante auf Gaesteliste.de

Музыкальные коллективы Германии
Прогрессив-метал-группы Германии